

Attractions 
 Shockwave est le nom de montagnes russes de Six Flags Great America.
 Shockwave est le nom de montagnes russes de Drayton Manor.

Comics 
 Shockwave est le nom d'un personnage de l'univers de fiction Transformers.

Informatique 
 Shockwave est un format de fichier informatique d'animations multimédia (image, son, 3D) destiné au web et créé à l'aide du logiciel Adobe Director.

Cinéma et télévision 

 Shockwave (A.I. Assault) est un téléfilm américain réalisé par Jim Wynorski en 2006.
 Shockwave est un film de Nick Lyon sorti en 2017.

Divers 
  est une famille de tracteurs routiers de course à turboréacteur.